

Persone
 Andreas Zuber (1983) – pilota automobilistico austriaco naturalizzato emiratino
 Catherine Zuber (1951) – costumista inglese naturalizzata statunitense
 Christiane Klapisch-Zuber (1936) – storica e docente francese
 Etta Zuber Falconer (1933-2002) – educatrice e matematica statunitense
 Fritz Zuber-Bühler (1822-1896) – pittore svizzero
 Steven Zuber (1991) – calciatore svizzero
 Véronique Zuber (1936) – modella francese

Altro
 6635 Zuber – asteroide della fascia principale